Маркина-Хемейн (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 44,79 км². Население — 4950 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 1952 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи